Walkmühle steht für:
 Walkmühle, Mühlentyp
 Walkmühle (Mainbernheim), ehemalige Getreide- und Walkmühle im unterfränkischen Mainbernheim

Walkmühle ist ein Ortsname und Ortsnamensbestandteil:

im deutschen Bundesland Baden-Württemberg:
 Walkmühle (Bopfingen), Wohnplatz im Stadtteil Aufhausen von Bopfingen, Ostalbkreis
 Walkmühle (Sulzbach-Laufen), Weiler der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

im deutschen Bundesland Bayern:
 Obere Walkmühle (Rothenburg ob der Tauber), Einöde der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 Obere Walkmühle (Sachsen bei Ansbach), Einöde der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach

 Walkmühle (Amorbach), Einöde der Stadt Amorbach, Landkreis Miltenberg
 Walkmühle (Ansbach), Einöde der kreisfreien Stadt Ansbach
 Walkmühle (Bad Windsheim), Weiler der Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Walkmühle (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth
 Walkmühle (Burkardroth), Einöde des Marktes Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen
 Walkmühle (Dinkelsbühl), Weiler der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Walkmühle (Feuchtwangen), Einöde der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach
 Walkmühle (Kronach), Einöde der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Walkmühle (Lehrberg), Einöde des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach
 Walkmühle (Nördlingen), Einöde auf der Gemarkung Nähermemmingen der Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries
 Walkmühle (Ostheim vor der Rhön), Einöde der Stadt Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Walkmühle (Wilburgstetten), Weiler der Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach
 Walkmühle (Wilhermsdorf), ehemalige Einöde des Marktes Wilhermsdorf, Landkreis Fürth
 Walkmühle (Wunsiedel), Einöde der Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

 Untere Walkmühle (Bischofsheim in der Rhön), Einöde der Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Untere Walkmühle (Rothenburg ob der Tauber), Ort der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 Untere Walkmühle (Sachsen bei Ansbach), Einöde der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach

in anderen deutschen Bundesländern:
 Höhrather Walkmühle, historische Walkmühle in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Walkmühle (Nuthe-Urstromtal), Wohnplatz der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Walkmühle (Oberweimar), ehemalige Walkmühle in Weimar im Stadtteil Oberweimar 
 Walkmühle (Wiesbaden), denkmalgeschützte Anlage in Wiesbaden
 Walkmühle (Wittstock/Dosse), Wohnplatz der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

in anderen Staaten:
 Walkmühle (Reetz), ehemals Wohnplatz in der Gemeinde Reetz, Kreis Rummelsburg, Pommern; heute wüst in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Walkmühle (Gemeinde St. Aegyd), Ortslage von St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich

Siehe auch:
 Walkemühle
 Walkersmühle